Cozens ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Cozens (1717–1786), britischer Landschaftsmaler
 Dylan Cozens (* 2001), kanadischer Eishockeyspieler
 Herbert Cozens-Hardy, 1. Baron Cozens-Hardy (1838–1920), britischer Jurist und Politiker der Liberal Party
 Sydney Cozens (1908–1985), englischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Baron Cozens-Hardy, of Letheringsett in the County of Norfolk, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom